Forsthub heißen folgende geographische Objekte:

Deutschland:
 Forsthub (Grub am Forst), Ortsteil der Gemeinde Grub a.Forst, Landkreis Coburg, Bayern
 Forsthub (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Forsthub (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Forsthub (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Österreich:
 Forsthub (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Forsthub (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft von Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Forsthub (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Forsthub (Gemeinde Lohnsburg), Weiler der Ortschaft Kobernaußen, Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Forsthub (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Forsthub (Gemeinde Mörschwang), Ortschaft von Mörschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Forsthub (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

 Forsthub (Gemeinde Strobl), Rotte in der Gemeinde Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Forsthub (Gemeinde Thalgau), Siedlung in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg